Degana kan syfta på följande platser:

Indien 

 Degāna, ort, Rajasthan, Nāgaur,

Spanien 

 Degaña (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Degaña (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar